Don Burgers – politico olandese
 Jan Burgers – fisico olandese
 Johan Burgers – imprenditore olandese
 Joop Burgers – calciatore olandese
 Nathan Burgers – hockeista su ghiaccio australiano
 Thomas François Burgers  – politico boero
 Burgers – album degli Hot Tuna del 1972

Pagine correlate 
 Burger
 Angelo's Hamburgers